NTO steht für:
 Nationaltemplarorden, auch bekannt als Guttempler
 New Tide Orquesta, Schweden
 Nowa Trybuna Opolska, polnische Tageszeitung
 Nürnberger Tanzorchester
 Nitrotriazolon
 Distickstofftetroxid
 Agostinho Neto Airport (IATA-Code), Flughafen von Ponta do Sol (Kap Verde) auf der Insel Santo Antão Kap Verde

nto steht für:
 Ntomba (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Ntomba in der Demokratischen Republik Kongo

nto. steht für:
 netto

Abkürzung